Battie ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Battie (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Battie (1703–1776), englischer Psychiater